Владимир Исаакович Фундатор (1903, Бобруйск или Игумен, Минская губерния, Российская империя — 1986, Москва, СССР) — советский учёный-металлург, специалист в области литейного производства.

Кандидат технических наук (1938), заслуженный изобретатель РСФСР (1978 г.) , лауреат премии Совета министров СССР (1974).

Биография 
Родился в 1903 году по одним данным в Бобруйске, по другим в посёлке Игумен (ныне г. Червень) Минской губернии в еврейской семье и получил традиционное религиозное образование.

В 1929 году окончил МВТУ. После этого до 1944 года работал в Центральном НИИ технологии машиностроения. В 1931 году создал и возглавил первую в мире лабораторию по гидромоделированию литниковых систем. Запускал литейные цеха Сталинградского тракторного и Горьковского автомобильного заводов в 1931—1935 годах.

Во второй половине 1930-х годов изобрёл технологию силуминового литья в электротиглях, позволившую создать алюминиевый дизельный двигатель для танка Т-34.

С началом Великой Отечественной войны в июле 1941 года Владимир Фундатор был направлен на Уралмаш и Челябинский тракторный завод, где занимался внедрением в производство новой технологии изготовления авиационных и танковых моторов.

В 1944—1946, 1948—1950 годах преподавал в Московском технологическом институте легкой промышленности и Московском химико-технологическом институте мясной промышленности.

В 1946 году приехал в посёлок Червень, где во время Холокоста погибли в гетто его родители — Мария Иосифовна и Исаак Израильевич. За организацию сбора денег и несанкционированную властями попытку создать памятник погибшим евреям Червеня был изгнан с работы.

С 1953 года и до самой смерти заведовал лабораторией во Всесоюзном НИИ литейного машиностроения.

Умер в Москве в 1986 году.

Изобретения 
Владимир Фундатор является автором 40 изобретений и около 120 научных печатных работ.

Новизна технологии силуминового литья в электротиглях подтверждена двумя авторскими свидетельствами (№ 57137 от 1937 г., № 64467 от 1942 г.), соавторами Фундатора были И. Колобнев и Е. Неткин.

Кроме технологии силуминового литья, Владимир Фундатор является автором ряда других изобретений в области металлургии.

Наряду с профессором Леви Л. И. принимал участие в разработке нового эффективного направления фильтрационного рафинирования металлов — Фирам-процесса, основанного на применении в качестве литейного фильтра тканой сетки из специального стекловолокна высокой химической и термической стойкости в жидком металле.

Семья 
Сын — Юлий Владимирович Фундатор (1933), кандидат технических наук, специалист в области лазерной техники.
Дочь — Нинель Владимировна Волох, ученый-литейщик.

Примечания

Литература 
 
 
 Владимир Исаакович Фундатор (1903... 1986 гг.) [Текст] : к 110-летию со дня рождения // Литейное производство. - 2013. - № 9. - С. 20 : портр. . - ISSN 0024-449X

Ссылки 
 Вклад литейщиков в создание танка Т-34
 И. Вабищевич. Владимир Фундатор

Изобретатели России
Изобретатели СССР
Металлурги СССР
РСФСР
Персоналии:Уралмашзавод